FL Studio (ранее — FruityLoops) — цифровая звуковая рабочая станция (DAW) и секвенсор для написания музыки. Музыка создаётся путём записи и сведения аудио- или MIDI-материала.

История 
Первую версию Fruity Loops разработал для компании Image-Line программист Дидье Дамбрен (известен под псевдонимом «gol»); она была частично выпущена в декабре 1997 года. Официальный выход программы состоялся в начале 1998 года; в тот момент она представляла собой четырёхканальную драм-машину MIDI. Дамбрен был назначен главным разработчиком программы, и в скором времени она подверглась целому ряду серьёзных улучшений, которые превратили её в популярную цифровую музыкальную студию. С момента появления FL Studio для неё было выпущено 10 крупных обновлений; в марте 2011 года увидела свет FL Studio 10. В создании различных редакций FL Studio участвовал программист Arguru и диджей и композитор Джоэль Томмас Циммерман, под псевдонимом Deadmau5.

22 апреля 2013 года вышла FL Studio 11.0.0. Это обновление принесло с собой ряд исправлений и улучшений; а также изменения, которые были сделаны в beta-версиях программы.

22 апреля 2015 года состоялся релиз 12-й версии программы. В ней полностью переработан интерфейс, который стал векторным и масштабируемым. Также в микшер была добавлена функция multi-touch и изменена процедура установки и поиска VST плагинов.

Следующая версия FL Studio вслед за двенадцатым сразу получила 20-ый номер. Основная причина такого шага — 20-летие DAW. Её релиз состоялся 22 мая 2018 года. В данной версии была улучшена работа Plugin Delay Compensation, добавлена возможность смены музыкального размера на протяжении композиции, возможность работать с несколькими вариантами аранжировки в Playlist, увеличено количество дорожек в Playlist до 500, а в Mixer — до 125, были возвращены некоторые функции, которые были доступны в более ранних версиях FL Studio (Step Sequencer Graph Editor, legacy precomputed sampler effects). Также, начиная с 20 версии, FL Studio стала официально поддерживать macOS.

На данный момент самой последней версией является FL Studio 21.0, вышедшая в 2022 году. В неё был добавлен поиск по имеющимся звукам в библиотеке программы, возможность добавлять звуки в категорию избранное (Starred), изменить цвет папок со звуками в библотеке и привязать к ним иконку. Была добавлена возможность изменить цветовую "тему" интерфейса программы. В FL Studio 21.0 были  добавлены новые VST плагины: Luxeverb, Vintage phaser, Multiband Delay, VFX Sequencer. Была добавлена поддержка испанского и немецкого языков.

В настоящее время выпускается компанией Image-Line Software.

Обзор программы

Редакции 

 Fruity Edition. Редакция Fruity открывает пользователю доступ к Playlist, Piano Roll и автоматизации. Также имеется возможность с помощью протоколов ReWire и VST использовать FL Studio как инструмент в других DAW. Отсутствует возможность работы с аудиофайлами (запись, редактирование, размещение в Playlist).
Fire Edition. Идентична Fruity Edition, идёт в комплекте с контроллером AKAI Fire и требует его подключения для разблокировки лицензии.
 Producer Edition. Эта редакция обладает всеми возможностями Fruity Edition, а также позволяет записывать звук из внешних и внутренних источников, редактировать его с помощью Edison и размещать на таймлайне в Playlist. Доступны дополнительные плагины: Maximus, Vocodex, NewTime, Slicex, Sytrus.
 Signature Bundle. Помимо всех возможностей Producer Edition, в эту редакцию включён целый ряд дополнительных плагинов: Hardcore, Pitcher, Gross Beat, NewTone, Harmless, Fruity Video Player 2, DirectWave Full (в предыдущих редакциях доступна только версия DirectWave Player).
 All Plugins Edition. Открывает доступ ко всем функциям FL Studio, а также абсолютно ко всем выпускаемым компанией Image-Line плагинам.
 Demo. Бесплатная демоверсия по своей функциональности идентична редакции Signature Bundle и позволяет сохранять результаты работы в файл проекта FLP и экспортировать их в форматы WAV, MIDI, MP3, OGG и FLAC, однако открыть файл проекта для последующей доработки возможно, лишь купив одну из редакций программы.
 Mobile. 21 июня 2011 года Image-Line выпустила мобильную версию FL Studio, которая позволяет создавать многодорожечные проекты на устройствах с iOS. 18 апреля 2013 года Image-Line выпустила мобильную версию FL Studio, которая позволяет создавать многодорожечные проекты на устройствах с OS Android. На данный момент выпущена третья версия приложения для платформ Android, iOS и Windows UWP с полностью переработанными архитектурой и интерфейсом, а также плагин для настольной версии FL Studio, который полностью идентичен мобильному приложению и доступен в любой из редакций.
Версия 20.0, выпущенная 22 мая 2018 г. в честь 20-летия программы. примечательно, что разработчики пропустили версии с 13 по 19. В ней представлена встроенная поддержка macOS, несколько тактовых размеров, преобразование MIDI в аудио, неограниченное количество композиций списков воспроизведения, улучшенная компенсация задержки плагинов, также вернулся графический редактор пошагового секвенсора, рендеринг на месте («замораживание») и другие нововведения.

Интерфейс 
Основные элементы FL Studio:
 Step Sequencer — позволяет быстро создавать и редактировать петли, добавлять новые генераторы звука (каналы) и удалять ненужные;
 Piano Roll — представляет собой двумерную сетку, по вертикальной оси которой отложен уровень высоты звука, по горизонтальной — время, имеет больше возможностей, чем step sequencer;
 Playlist — позволяет размещать созданные в Step Sequencer или в Piano Roll петли, или располагать звуковые файлы;
 Mixer — здесь размещаются плагины и эффекты;
 Sample Browser — лёгкий доступ к аудиофайлам, плагинам и настройкам.

Возможности

Плагины 
FL Studio поставляется вместе с множеством разнообразных генераторов, основанных на собственной архитектуре программы. FL Studio также поддерживает VST- и DirectX-плагины от сторонних разработчиков. API программы имеет встроенную оболочку, полностью совместимую со стандартами VST, VST2, VST3, DX и ReWire. Многие плагины FL Studio также существуют в виде отдельных приложений.
 Control Surface Плагин для создания интерфейсов для внешних MIDI-устройств. Благодаря этому FL Studio может управлять оборудованием извне — в том числе с использованием автоматизации. Начиная с версии 9.0 плагин позволяет управлять несколькими устройствами для работы с различными генераторами и эффектами.
 Edison. Аудиоредактор с функцией звукозаписи Edison выпускается в формате VST, хотя имеется и его самостоятельная версия, не требующая для работы программы-хоста. Edison входит в состав FL Studio Producer Edition и может использоваться для спектрального анализа, создания эффектов конволюционной реверберации, записи и конструирования лупов. Кроме того, редактор имеет возможность создания маркеров для разметки аудиофайлов. Есть возможность работы с готовым вокалом и его редактированием. 
 Fruity Video Player. Плагин, включённый в Signature Bundle, позволяет открывать видеофайлы и синхронизировать их с аудиодорожками в FL Studio.
 Deckadance. Виртуальный диджейский пульт для микширования различных треков. Может использоваться как отдельное приложение или VST-плагин. Программа была впервые выпущена в мае 2007 года, начиная с FL Studio 7 она доступна как дополнительная часть загрузочного пакета. Продана Gibson (Stanton/Cakewalk).
 Maximus. Многополосный компрессор и лимитер для мастеринга. Может использоваться в качестве гейта для подавления шумов, экспандера, дакера, деэссера. Maximus входит в состав Signature Bundle.
 Riff Machine. Автоматический генератор мелодий для Piano Roll с возможностью управления различными свойствами мелодии. Впервые появился в FL Studio 9.
 Fruity Stereo Shaper. Стерео-эффект с возможностью раздельного управления громкостью левого, правого канала и их инвертированных копий, а также их задержкой и сдвигом фазы. Появился в FL Studio 9.

Эффекты 
FL Studio поставляется вместе с множеством различных эффектов и инструментов для обработки звука, таких, как хорус, дилэй, фленжер, фэйзер, ревербератор, компрессор, эквалайзер, вокодер, максимайзер и лимитер.
 Gross Beat — эффект, позволяющий управлять высотой тона, временем, громкостью.
 Hardcore Guitar Effects Suite - набор из множества эффектов, имитирующих педальные «примочки» для гитар, но работающий и с любым другим инструментом.
 Juice Pack — набор плагинов Image-Line в формате VST для использования в других музыкальных программах. Содержимое набора менялось с момента первого выпуска; на момент написания статьи в него входят такие плагины, как Delay, Delay Bank, EQUO, Flangus, LovePhilter, Multiband Compressor, Notebook, Parametric EQ, Parametric EQ 2, Spectroman, Stereo Enhancer, Vocoder, Wave Candy и Wave Shaper.
 Fruity Vocoder — вокодер, работающий в реальном времени.
 Vocodex - усовершенствованный вокодер, входящий в FL Studio Producer Edition версии 10.
 NewTone — редактор высоты тона и времени, позволяющий корректировать голосовые, инструментальные и другие записи. Демоверсия NewTone входит в FL Studio 10.
 Pitcher — инструмент для изменения высоты тона в реальном времени, а также средство для создания гармоний из четырёх голосов. Управлять им можно с помощью MIDI-клавитуры или Piano Roll. Демоверсия плагина входит в FL Studio 10.
 Patcher — бесплатный плагин для создания цепочек эффектов, которые можно быстро загружать в новые проекты.
 ZGameEditor Visualizer — бесплатный плагин для визуализации эффектов, основанный на программе с открытым исходным кодом ZGameEditor. Имеет возможность рендеринга видео.
 Fruity Reeverb 2 - плагин, который позволяет настроить эффект реверберации для отдельного или мастер канала в микшере.

Семплеры 
 DirectWave Sampler. Плагин, позволяющий воспроизводить, записывать и редактировать семплы живых и VST-инструментов, а также накладывать DSP-эффекты. Поддерживает (с некоторыми ограничениями) распространённые форматы семплов и семплерных библиотек: WAV, SF2 (Soundfont), AKP (Akai), Propellerheads Recycle, Native Instruments Battery, Kontakt (nki), GIGA (gig) & eMagic EXS24.
 SliceX. Семплер, обладающий широкими возможностями для нарезки и обработки лупов. Входит в состав Producer Edition.

Синтезаторы 

В состав FL Studio входит 42 плагина-генератора (по состоянию на январь 2015). Некоторые из них поставляются в виде демо-версий.

Процесс работы 
FL Studio является дорожечным (паттерн) секвенсором, где создание музыки происходит в Piano Roll, Step Sequencer и затем осуществляется составление всей композиции из отдельных частей в окне Playlist. Имеется большой набор уже готовых инструментов и множество эффектов, которые могут быть задействованы в режиме реального времени.

Главная составляющая проекта композиции — генератор (канал).

Генератор синтезирует или воспроизводит звук. Генераторов в проекте композиции может быть неограниченное количество. Каждый генератор обладает своими настройками, уникальным звуком, имитирующим любой инструмент. Для генераторов программируются нотные партитуры, записываемые в Piano Roll. Партитуры в FL Studio имеют бесконечную длину. Кусочки партитур (паттерны) складываются в последовательности (располагаются в нужном порядке в списке воспроизведения) в окне Playlist. Звук каждого генератора может быть обработан при помощи множества подключаемых эффектов.

В качестве генератора можно подключить любой VST- или DXi-плагин.

Примечания

Литература 
 

Звуковые редакторы
MIDI-редакторы
Программное обеспечение, разработанное в 1997 году
Программные синтезаторы